Хо́рхе Геррикаэчеварри́я (; род. , , Астурия) — испанский сценарист баскского происхождения.

Биография 
Хорхе Геррикаэчеваррия изучал историю в Университете Страны Басков, где также познакомился с Алексом де ла Иглесией. Геррикаэчеваррия написал сценарии практически ко всем его фильмам, в том числе, к «Операции „Мутанты“», «Дню зверя» и «Убийству в Оксфорде». Геррикаэчеваррия четыре раза номинировался на премию «Гойя» и удостоился этой награды за фильм «Камера 211». В 2010 году Геррикаэчеваррия номинировался на премию Европейской киноакадемии за лучший сценарий. В 2013 году Геррикаэчеваррия получил номинацию на премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Конец света».

Фильмография 
 1993: Операция «Мутанты» / Acción mutante
 1995: День зверя / El día de la bestia
 1997: Живая плоть / Carne trémula
 1997: Пердита Дуранго / Perdita Durango
 2000: Коммуналка / La comunidad
 2002: 800 пуль / 800 balas
 2002:  / Nos miran.
 2004: Идеальное преступление / Crimen ferpecto
 2006: Ящик Ковака / La caja Kovak
 2006: Детская комната / Películas para no dormir: La habitación del niño
 2008: Убийства в Оксфорде / Los crímenes de Oxford
 2009: Камера 211. Зона / Celda 211
 2012: Конец света / Fin
 2014: Эль-Ниньо / El Nino
2017: Дикая история

Номинации

Cinema Writers Circle Awards (Испания) 
 2009 — Лучший сценарий / Убийства в Оксфорде
 2010 — Лучший сценарий / Камера 211. Зона
 2013 — Лучший адаптированный сценарий / Конец света
 2015 — Лучший оригинальный сценарий / Эль-Ниньо
 2018 — Лучший адаптированный сценарий

Гойя 
 1996 — Лучший оригинальный сценарий / День зверя
 2001 — Лучший оригинальный сценарий / Коммуналка
 2009 — Лучший адаптированный сценарий / Убийства в Оксфорде

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сценаристы Испании